Yann Botrel, né le 24 mai 1978 à Oullins (France), est un psychothérapeute spécialisé en addictologie, écrivain et homme politique français. Il a été élu Adjoint au Maire de la ville de Charly (Auvergne-Rhône-Alpes), d'où il est originaire.

Biographie

Psychothérapie 
Après avoir obtenu son diplôme d'infirmier en 2002 au Centre Hospitalier Lyon Sud, il travaille pendant dix ans dans le secteur gériatrique, dont trois ans comme cadre de service. Il quitte ensuite le secteur des soins pour rejoindre le Groupe Carrefour en tant que responsable des ressources humaines. Il y est distingué par la médaille de l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) pour ses travaux dans la prévention des risques psychosociaux.

En 2018, il décide de se former à l'addictologie et à l'hypnose Ericksonienne. Il ouvre alors un cabinet où il consulte pour les particuliers et les entreprises.

En 2022, il alerte sur la pratique du chemsex ou sexe sous drogue et le danger des drogues de synthèse, essentiellement répandu dans les milieux homosexuels. Il demande une enquête épidémiologique de grande envergure au ministre de la santé le 8 février 2023. Il s'engage dans cette lutte aux côtés de Jean-Luc Romero-Michel au sein de l'association ELCS (Élus Locaux Contre le Sida).

Il est également lanceur d'alerte sur la consommation du protoxyde d'azote chez les jeunes, "le gaz hilarant" et ses dangers.

En 2023, il rapporte les résultats d'une étude sur la consommation d'alcool en France pendant le premier confinement de 2020. Selon lui, 10% de la population a augmenté sa consommation d'alcool et un quart des fumeurs ont considérablement augmenté leur consommation pendant cette période difficile. Pour remédier à cette situation, il adhère au concept du "Dry January", une initiative originaire d'Angleterre visant à ne pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier. Ce concept est désormais présent en France depuis deux ans.

Il explique que le "Dry January" peut avoir des effets bénéfiques sur le corps, notamment sur le foie, souvent endommagé par les repas de fêtes et la consommation excessive d'alcool. Il souligne également l'importance de sensibiliser la population aux risques liés à la consommation d'alcool et de tabac. En effet, il souligne que l'alcool tue chaque année environ 50 000 personnes en France, tandis que le tabac est responsable de la mort de 80 000 personnes.

Il est donc crucial de promouvoir des modes de vie sains et d'encourager les individus à adopter des habitudes de consommation responsables pour prévenir les maladies liées à l'alcool et au tabac.

Politique 
En politique, il s'engage en 2020 avec Olivier Araujo et remporte la Mairie de Charly. Il est nommé Adjoint au Maire en charge de la culture, du patrimoine et de la communication. Il est élu au comité de la 12e circonscription du Rhône sous les couleurs de « Les Républicains », mais s'en éloigne après l' élection présidentielle de 2022, jugeant que le parti se droitise dangereusement.

Dans le cadre de son mandat, il a notamment fait rayonner le « Théâtre Melchior » en invitant des personnalités de premier plan, telles que Clémentine Célarié, Antoine Duléry, Jonathan Lambert, Liane Foly et Marianne James. 

Il a également fait labelliser la ville de Charly comme « Ville engagée contre le sida » le 17 septembre 2017 en présence de Jean-Luc Romero-Michel et du Professeur Laurent Karila. Il s'agit de la première ville de moins de 5000 habitants à obtenir ce label.

En février 2023, il soutient Marylène Millet, Maire LR de Saint-Genis-Laval et conseillère régionale accusée d'homophobie alors qu'elle prend la décision d'annuler le festival « Ecran mixte ».

Vie privée 
Il est une personnalité politique française qui occupe actuellement le poste de troisième adjoint au maire de Charly. En charge des secteurs culture et communication, il est un fervent défenseur de la diversité et de l'inclusion dans la société. 

Malheureusement, le 22 octobre 2022, il a été victime d'insultes homophobes en compagnie de son partenaire alors qu'ils regagnaient leur domicile. Cette agression haineuse a été prise très au sérieux par les autorités, et l'auteur présumé des insultes a été interpellé et renvoyé au tribunal correctionnel de Lyon. 

Il a dénoncé l'incident comme étant un exemple choquant de la persistance de l'homophobie dans la société française. Cependant, il a également souligné la nécessité de continuer à lutter contre toutes les formes de discriminations et de promouvoir la diversité et l'inclusion.

Le maire de Charly, Olivier Araujo, a exprimé son soutien envers son adjoint, Yann Botrel en déclarant que ce type d'agression peut être aussi traumatisant qu'une agression physique et que cela peut malheureusement conduire à des drames humains. Il a ajouté qu'il est essentiel de prendre ces actes au sérieux et de ne pas les minimiser.

Publications littéraires 
En parallèle de son engagement politique, Yann Botrel est également écrivain. Il a publié une trilogie de polars publiée aux Éditions Atramenta : Le cartomancien en 2019, Le cercle des traboules en 2019 et Le masque de Gnafron en 2020.

En 2022, il rejoint la toute nouvelle maison d'édition lyonnaise, « Les éditions du gros cailloux » dirigée par le président du groupe LIP, Fabrice Faure.

En 2023, Il publie un polar historique, "Absinthe, l'affaire Gouffé" retraçant un fait divers du XIXe siècle qui a défrayé la chronique. Le livre est préfacé par Christophe Hondelatte

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 

 Charly (métropole de Lyon)
 Chemsex

Liens externes 

 Site officiel
 Site officiel auteur
 Bande annonce - La trilogie lyonnaise
 "Le grand direct" de Lyon1ère 90.2FM - Mercredi 3 mars 2021
 Les drogues de synthèse – Le fléau chemsex

Psychologue français
Addictologue
Naissance en mai 1978
Naissance à Oullins